Niesijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Niesijärvi (sjö, lat 67,03, long 25,97), Lappland, 
 Niesijärvi (sjö, lat 66,32, long 26,30), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar